Олі́я (від праслов. *olěja) — у широкому значенні,  речовина рослинного походження, яка (як правило) є рідиною за температури навколишнього середовища та не змішується з водою, але може змішуватися з іншими оліями й органічними розчинниками; жирна на дотик. Це загальне визначення охоплює:  летючі ефірні олії, терпентинову олію (сирець скипидару). У вужчому значенні, під олією розуміють лише  олії та жири (зокрема, тверді — наприклад, пальмова олія), на відміну від тваринних жирових продуктів (які оліями називати не прийнято; зокрема, не слід плутати олію з маслом — продуктом переробки вершків чи сметани).

Етимологія 
Праслов. *olěja походить від : або прямо, або через посередництво . Грецьке слово ἔλαιον утворене від ἐλαία — «оливкове дерево». Через церковнослов'янське посередництво від ἔλαιον походить і слово «єлей».

Мінеральна олія 

Мінеральні олії — продукти перегонки нафти називаються оливами, що складаються з вуглеводнів та зовсім не мають у своєму складі гліцеринових ефірів жирних кислот.

Примітки

Див. також 
 Ефірні олії
 Жироолійна промисловість України
 Оливи
 Рослинні жири й олії

Посилання 

 
 Petroleum Online e-Learning resource from IHRDC